Александр Николаевич Секундов () — российский учёный в области механики жидкости и газа, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Заслуженный профессор МФТИ. Лауреат премии им. Н. Е. Жуковского.

Биография 
Родился 15 ноября 1938 года.

В 1962 г. после окончания Московского физико-технического института направлен в газодинамическую лабораторию Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ). Первое время работал в группе Г. Н. Абрамовича. Занимался созданием методов теоретического и численного моделирования турбулентных течений.

Автор модели (модель А. Н. Секундова) для турбулентной вязкости. С её помощью описал эффекты сжимаемости среды (70-е годы), возможность отрыва турбулентного пограничного слоя и перехода ламинарного течения в турбулентное (80-е и 90-е годы), влияние внешней турбулентности и формы поверхности на характеристики ламинарного и переходного пограничных слоев (начало 90-х годов), эффекты большой кривизны линий тока и вращения газа (2004).

Соавтор модели Гуляева — Козлова — Секундова.

Другое направление, которое возглавлял в ЦИАМ вместе с С. Ю. Крашенинниковым — определение акустических полей турбулентных струй двигателей современных самолетов.

С 1970 г. по совместительству преподавал в Московском физико-техническом институте (МФТИ) на факультете «Аэромеханика и летательная техника», читал курсы лекций «Теория турбулентности» и «Техника и методика газодинамического эксперимента».

Заслуженный деятель науки России (26.01.2001). Награждён орденами и медалями.

Умер 29 октября 2018 года.

Сочинения

Книги 
 Абрамович Г. Н., Гиршович Т. А., Крашенинников С. Ю., Секундов А. Н., Смирнова И. П. Теория турбулентных струй / Под ред. Г. Н. Абрамовича . — М .: Наука , 1984. — 720 с .
 Турбулентные течения при воздействии объёмных сил и неавтомодельности / Г. Н. Абрамович, С. Ю. Крашенинников, А. Н. Секундов. — Москва : Машиностроение, 1975. — 94 с. : черт.; 21 см.
 Турбулентное смешение газовых струй. Абрамович, Г.Н.; Крашенинников, С.Ю.; Секундов, А.Н., Смирнова И. П.; М.: Наука, 1974 г. 272 стр.
 Александр Секундов. Некоторые проблемы моделирования турбулентных течений. В помощь начинающему вычислителю. Lap Lambert Acad. publ., 2014. 134 с.

Статьи 
А. Н. Секундов является автором более 80 статей, в том числе:
 Научные труды на Math-Net.Ru.
 Научные труды в РИНЦ.

Примечания

Источники 
 А. Н. Секундов. К 70-летию со дня рождения // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2008 г., № 6.
 http://naukarus.com/aleksandr-nikolaevich-sekundov-k-70-letiyu-so-dnya-rozhdeniya
 https://mipt.ru/dafe/chairs/kafedra_CIAM/f_6d1a67/a_6deozf.php
 https://mipt.ru/dafe/news/sekundov
 К 50-летию ФАЛТ МФТИ с подробным упоминанием вклада проф. А. Н. Секундова.
 фото https://falt.ru/news/ne-stalo-professora-aleksandra-nikolaevicha-sekundova
 
Выпускники факультета аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института
Сотрудники Центрального института авиационного моторостроения
Преподаватели Московского физико-технического института